Cañaveral (Spanje), gemeente in de Spaanse provincie Cáceres
 Cañaveral de León,  gemeente in de Spaanse provincie Huelva
 Cañaveral (Peru), dorp in de Peruviaanse provincie Contralmirante Villar
 Canaveral (marskrater), krater op Mars
 Cañaveral (rivier), een rivier in Colombia
 Cañaveral (Panama), een deelgemeente van de Panamese gemeente Penonomé

Zie ook 
 Cape Canaveral (doorverwijspagina)